Омега (слово), слово грчког алфабета
 Омега (ћириличко), слово старословенске ћирилице
 Омега (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 , мађарска рок група
 Омега (југословенска музичка група), југословенска рок група
 Опел омега, аутомобил немачког произвођача Опела
 Omega (TeX)